Björkström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eva Björkström (född 1947), konstnär och trädgårdsarkitekt
 EwaMaria Björkström (född 1955), skådespelare, sångare och musikalartist
 Tim Björkström (född 1991), fotbollsspelare

Svenska efternamn